Родных — русская фамилия. Известные носители:

 Родных, Александр Алексеевич (1871—1941) — русский и советский популяризатор и историк науки.
 Родных, Михаил Васильевич (1906—1970) — военный лётчик, Герой Советского Союза.